2 miejscowości w Polsce: 
 Dobrogosty – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Dobrogosty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo